Guradamole (woreda, Oromia)
 Guradamole (woreda, Somali)